Kabuto, capacete japonês.
Ou ainda:
 Kabuto, um besouro.
 Kabuto (Pokémon), uma espécie.
 Kabuterimon, um Digimon.
 Kabuto Yakushi, personagem de Naruto.
 Kamen Rider Kabuto, série de TV.
 Kamen Rider Kabuto, um personagem. 
 Kamen Rider Dark Kabuto, outro.

Desambiguação